Kanembou peut désigner :
 les Kanembou, un peuple du Tchad, du Nigeria, et du Niger
 le kanembou, une langue saharienne